Сочи 1982 — международный шахматный турнир, посвящённый памяти Михаила Чигорина.

Соревнование было организовано Шахматной федерацией РСФСР.

Турнир состоялся в декабре 1982 г.

В турнире участвовали 16 шахматистов: 10 советских (6 гроссмейстеров, 2 международных и 2 национальных мастера) и 6 иностранцев (2 гроссмейстера и 4 международных мастера).

Победу в напряженной турнирной борьбе одержал экс-чемпион мира М. Н. Таль.

На турнире были установлены нормы международного гроссмейстера и международного мастера. Гроссмейстером стал серебряный призер турнира П. Николич. Международным мастером — С. И. Двойрис.

Турнирная таблица

Литература 
 Шахматы : энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 602. — ISBN 5-85270-005-3.
Шахматный информатор. Т. 33. — Белград, 1983. — С. 353.

Примечания

См. также 
 Мемориал Чигорина

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Сочи (шахматный турнир) 
Шахматы в СССР 
1982 год в шахматах
Декабрь 1982 года
Спорт в России в 1982 году
1982 год в Краснодарском крае